La Guadalupe puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 La Guadalupe, localidad de Guainía, Colombia;
 La Guadalupe, localidad de Santiago de Cuba, Cuba;
 La Guadalupe, localidad de Veracruz, México;
 La Guadalupe, localidad de Guerrero, México;